Весковато () - муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Кремона
 Весковато () - муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика